I risultati completi del motomondiale 2006 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP 
 Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifiche squadre

Classe 250 
 Iscritti
In questa classe si andò ormai sempre più verso il fornitore unico di penumatici: salvo le eccezioni di due Benelli ancora equipaggiate dalla Michelin, tutte le altre moto erano equipaggiate dall'azienda britannica Dunlop.

Classifica piloti

 Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Classe 125 
 Iscritti
In questa classe si arrivò al fornitore unico di penumatici: tutte le moto erano equipaggiate dall'azienda britannica Dunlop.

Classifica piloti

 Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni 
 
 
 

 2006